Az 1995-ös női kézilabda-világbajnokságot Ausztria és Magyarország közösen rendezte 1995. december 5. és december 17. között. A tornát Dél-Korea nyerte, a döntőben a magyar válogatottat győzték le. A világbajnokságok történetében először vett részt 20 csapat a tornán.

Helyszínek

A magyar csapat

A világbajnokságra nevezett 16 fős keret:

 Szövetségi kapitány: Laurencz László
 Edző: Fleckné Babos Ágnes
 Csapatorvos:
 Gyúró:

Lebonyolítás 
A 20 csapatot négy darab 5 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. Az első három helyezett jutott automatikusan a nyolcaddöntőbe. A negyedik és ötödik helyezettek egy újabb mérkőzést játszottak a nyolcaddöntőbe jutásért. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első 12 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

A nyolcaddöntőbe jutásért

Nyolcaddöntők

A 9–16. helyért

Negyeddöntők

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntő

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1995-ös férfi kézilabda-világbajnokság

Világbajnokság N
Női kézilabda-világbajnokságok